Derbidae — семейство равнокрылых насекомых. Древнейшие находки семейства происходят из мелового бирманского янтаря.

Описание 
Голова обычно небольшая, сильно латерально сплющенная. Для СССР указывалось 8 родов и 13 видов. Нимфы некоторых видов питаются на грибах. Имаго сосут соки растений. Характерен короткий апикальный сегмент рострума.
В странах умеренного климата размеры средние (длина тела от 8 до 11 мм).

Классификация 
Более 1460 видов и 144 родов.

 Cedusinae Emeljanov, 1992
 Derbinae Kirkaldy, 1906
 Otiocerinae Muir, 1917

Виды Италии 
 Malenia sicula Haupt, 1924
 Malenia dlabolai D’Urso, 1985

Примечания

Литература 
 Emeljanov, A.F., 2008: Two new genera of the family Derbidae from the New World, with description of recent and an extinct miocene new species (Homoptera: Fulgoroidea). Entomological Review 88 (8): 910—915. DOI: 10.1134/S0013873808080046.
 Howard F.W., T.J. Weissling; L.B. O’Brien. 2001. The larval habitat of Cedusa inflata (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Derbidae) and its relationship with adult distribution on palms. Florida Entomologist 84 (1): 119—122.
 Löcker, H.; Löcker, B.; Holzinger, W.E. 2009. Revision of the Derbidae of Seychelles Islands (Insecta: Hemiptera: Fulgoromorpha). Zootaxa, 2221: 1-26. 
 Stephen W. Wilson. 2005. Keys to the families of Fulgoromorpha with emphasis on planthoppers of potential economic importance in the Southeastern United States (Hemiptera: Auchenorrhyncha). Florida Entomologist 88 (4): 464—481.

Ссылки 
 Derbidae на сайте Fauna Italia
 Taxon profile: Derbidae на BioLib.cz
 Derbidae на сайте Faunaeur.org

Цикадовые
Семейства насекомых